Puchar Mistrzów IFF 2011 – 1. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 4 do 8 października 2011 roku w czeskim mieście Mlada Boleslav. W finale mężczyzn po puchar sięgnęła fińska drużyna SSV Helsinki, która pokonała 4:3 Czechów z Tatran Omlux Stresovice, natomiast wśród kobiet zwyciężyły Szwedki z IF Djurgårdens IBF po wygranej 9:5 nad Finkami z SC Classic

Uczestnicy 

Mężczyźni
  Storvreta IBK *
  SSV Helsinki *
  SV Wiler-Ersigen *
  Tatran Omlux Stresovice *
  Billy Boy Mlada Boleslav †
  Tunet IBK *

Kobiety
  IF Djurgårdens IBF * 
  SC Classic *  
  R.A. Rychenberg Winterthur *
  Herbadent Praha SJM *
  FbS Ropro Bohemians †
  Rubene ^

* - aktualni mistrzowie kraju
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2011

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu Mistrzów IFF 2011

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2011 w unihokeju
2011 w Czechach
Mladá Boleslav
Unihokej w Czechach